Foreigner kan syfta på: 

 Foreigner – ett amerikansk/brittiskt rockband bildat 1976
 Foreigner (musikalbum) – ett musikalbum av Foreigner
 The Foreigner – en amerikansk actionfilm från 2003
 The Foreigner (film 2016) – en engelsk actionfilm av Martin Campbell från 2017
 Foreigner (Cat Stevens-album) – ett musikalbum av Cat Stevens fråsn 1973